Леванте может означать:
 «Леванте» — испанский футбольный клуб из города Валенсия.
 «Атлетико Леванте» (прежнее название — «Леванте Б») — испанский футбольный клуб из города Валенсия, резервная команда клуба «Леванте».
 «Леванте» — испанский женский футбольный клуб из города Валенсия.
 Леванте (настоящее имя — Клаудия Лагона; род. 1987) — итальянская певица, автор-исполнитель, писательница.
 Levante — серийная модель кроссовера от компании Maserati.
 Mazda Proceed Levante — кроссовер Suzuki Vitara.
  — итальянский производитель чулочно-носочных изделий, находящийся в Кастель-Гоффредо.
  — испанская газета, издаваемая в Валенсии.
  — греческая паромная компания.
 Леванте-Альмерьенсе — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.
 Нова-Леванте — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

См. также 
 Левант (значения)
 Левенте (значения)